Голямата награда на Португалия е автомобилно състезание, провеждано на различни писти в Португалия. Част е от Световния шампионат ФИА Формула 1 от 1958 до 1960 г. и от 1984 до 1996 г.

Първото състезание се провежда на пистата Боависта (състезание по улиците на Порто, Португалия), на 17 юни 1951 година. През следващите години до 1960 г. се редува с писта Монсанто Парк.

За първи път кръг от Формула 1 се провежда на 14 август 1958 година на Боависта, а на следващата година домакин е Монсанто Парк.

През 1984 г. Голямата награда на Португалия се завръща в календара на Формула 1 на писта Ещорил в Ещорил. Състезанието отпада от календара на Формула 1 през 1997 година.

Победители 

Състезанията, които не са част от Формула 1 са отбелязани в розово.

Победи-статистика

Пилоти

Конструктори

Двигатели

Националност на пилотите